Novofedorivka může být:

 Novofedorivka (Sacký rajón) - sídlo městského typu na Krymu
 Novofedorivka (Doněcká oblast) - vesnice v Doněcké oblasti na Ukrajině
 Novofedorivka (Chersonská oblast) - vesnice v Chersonské oblasti na Ukrajině
 Novofedorivka (Luhanská oblast) - vesnice v Luhanské oblasti na Ukrajině
 Novofedorivka (Poltavská oblast) - vesnice v Poltavské oblasti na Ukrajině